Эянна:

 Эянна — третья буква сингальского алфавита.
 Эянна — восьмая буква тамильского алфавита.